Ödesstenen (Stone of Destiny) kan syfta på:

 Stone of Scone –  ett sandstensblock och användes vid kröningen av irländska kungar
 Lia Fáil, en större obelisk eller monolitisk sten i Irland. Den ansågs ha magiska krafter och användes vid kröningen av irländska kungar.